

Глібовське сільське поселення — сільське поселення, Вяземський район, Хабаровський край
 Глібовське сільське поселення — сільське поселення, Рибинський район, Ярославська область